

Codici 
 C6 – codice vettore IATA di CanJet
 C-6 – designazione degli aerei USA per Beech VC-6A

Informatica 
 C6 Multichat – programma di instant messaging

Medicina 
 C6 – sesta vertebra cervicale
 C6 – sesto nervo spinale cervicale

Musica 
 C6 – accordo musicale di Do maggiore sesta secondo la notazione inglese

Altro 
 Chevrolet Corvette C6 – automobile della sesta generazione della Chevrolet Corvette
 Citroën C6 – automobile della Citroën
 C6 – comprensorio della Val di Non della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C6 – formato standard ISO 216 per la carta
 C6 – standard IEC di connettore
 C6 – tomba dell'antico Egitto